Barre kan syfta på:

Geografi

Frankrike
 Barre, Tarn – en kommun i departementet Tarn
 Barre-des-Cévennes – en kommun i departementet Lozère

USA
 Barre, Massachusetts – en ort i  Massachusetts
 Barre, New York – en stad i New York
 Barre (stad), Vermont – en stad i Vermont 
 Barre (samhälle), Vermont – en ort i Vermont(runt staden)

Se även
Barréackord – en typ av ackord på gitarr